Влади́мир Си́доров: Сидоров, Владимир Алексеевич (1904—1975) — советский композитор, пианист-аккомпаниатор. 
 Сидоров, Владимир Анатольевич (род. 1952) — советский, украинский биолог.
 Сидоров, Владимир Васильевич (1924—2002) — советский военачальник, адмирал, депутат Верховного Совета СССР X и XI созывов.
 Сидоров, Владимир Викторович (род. 1997) — российский пловец в ластах.
 Сидоров, Владимир Евгеньевич (1948—1993) — русский журналист, поэт и автор-исполнитель, священник РПЦ.
 Сидоров, Владимир Иванович (Вадим Баян; 1880—1966) — русский поэт-футурист, писатель и драматург.
 Сидоров, Владимир Карпович (род. 1949) — советский и российский политический деятель, председатель областной Рязанской Думы (2005—2010).
 Сидоров, Владимир Кузьмич (1945 — после 1992) — советский футболист.
 Сидоров, Владимир Михайлович (1939—1993) — советский и российский кинооператор мультипликационных фильмов.
 Сидоров, Владимир Николаевич (1903—1968) — советский лингвист и фонолог.
 Сидоров, Владимир Сергеевич (1936—2006) — русский поэт, писатель, историк и краевед, журналист.

См. также 
 Вовочка Сидоров — персонаж анекдотов.
 Про Сидорова Вову — мультфильм.